Avançon může být:

 Avançon (Ardennes) – francouzská obec v departementu Ardensko
 Avançon (Hautes-Alpes) – francouzská obec v departementu Hautes-Alpes
 Avançon (řeka) – řeka ve Švýcarsku